Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Chelsea FC in het seizoen 2006–2007. Het was het vijftiende opeenvolgende seizoen dat de club uit Londen uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

FA Community Shield

Wedstrijden

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Chelsea, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach José Mourinho als tweede eindigden in de Premier League.

Toeschouwers

UEFA Champions League

Wedstrijden

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Chelsea FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2006/07